Perrigny (Jura)
 Perrigny (Yonne)
ook:
Perrigny-lès-Dijon, Côte-d'Or
Perrigny-sur-Armançon, Yonne 
Perrigny-sur-l'Ognon,  Côte-d'Or
Perrigny-sur-Loire, Saône-et-Loire

gemeenten met de naam Périgny